Il toponimo Todirești può riferirsi a diverse località:

Moldavia
Todirești, comune del distretto di Ungheni

Romania
Todirești, comune e località del distretto di Iași
Todirești, comune e località del distretto di Suceava
Todirești, comune e località del distretto di Vaslui